Марта Хуземан (, урожд. Марта Вольтер ; 20 августа 1913, Берлин, Германия — 30 июня 1960, Берлин, Германия) — актриса, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
После обучения в школе Марта Вольтер освоила профессию швеи. В 1928 году вступила в Коммунистический союз молодёжи Германии. В 1931 году стала членом Коммунистической партии Германии. В фильме «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?» режиссёра Златана Дудова сыграла Герду, одну из главных ролей фильма. В 1935 году снялась в фильме Fünf Personen suchen Anschluß («Пять персонажей в поисках связи») режиссёра Юргена фон Альтена.

В 1935 году была задержана гестапо, а в ноябре 1936 года арестована. С марта по июнь 1937 года содержалась в тюрьме Моринген.

Вместе с мужем Вальтером Хуземаном вошла в группу борцов Сопротивления под руководством Харро Шульце-Бойзена. Особенно тесны контакты у неё были с Герхардом и Гердой Средцки, соратниками по борьбе с нацистским режимом.

19 сентября 1942 года была снова арестована гестапо. В январе 1943 года Имперский военный трибунал приговорил её к четырём годам тюремного заключения, которая она отбывала в концентрационном лагере Моринген. В 1945 году была освобождена из женской тюрьмы в Лейпциге.

После войны работала главой райкомов компартии в Восточном Берлине в ГДР. Снова вышла замуж и приняла имя Марты Йендретцки.

Примечания

Литература 
 Christl Wickert: Frauen gegen die Diktatur — Widerstand und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand: Berlin 1995
 Silke Kettelhake: «Erzähl allen, allen von mir!» Das schöne kurze Leben der Libertas Schulze-Boysen — 1913—194. Droemer-Knauer: München 2008 ISBN 3-426-27437-X
 Elfriede Paul: Ein Sprechzimmer der Roten Kapelle; Berlin 1981
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. ergebnisse-Verlag: Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0

Ссылки 
 Fünf Personen suchen Anschluß 
 Netzwerke des Widerstands (Сеть Сопротивления)

Члены Коммунистической партии Германии
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Женщины — члены Красной капеллы